Perth, grad u Zapadnoj Australiji
Perth (Tasmanija), grad u Tasmaniji
Perth (Škotska), grad u Škotskoj
Perth (Ontario), grad u Ontariju (Kanada)
Perth, Indiana, neuključeno područje u Indiani (SAD)
Perth Amboy, New Jersey, grad u New Jerseyju (SAD)
Perth (New York), grad u New Yorku (SAD)
Perth (Sjeverna Dakota), grad u Sjevernoj Dakoti (SAD)
Perth Township (okrug Walsh), naselje u Sjevernoj Dakoti (SAD)